est la formule brute de plusieurs isomères.

 Thiocyanate / Isothiocyanate
 thiocyanate de benzyle, numéro CAS 
 isothiocyanate de benzyle, numéro CAS 
 isothiocyanate de 2-tolyle, numéro CAS 
 isothiocyanate de 3-tolyle, numéro CAS 
 isothiocyanate de 4-tolyle, numéro CAS 
 Thiazole
 2-méthyl-benzothiazole, , numéro CAS 
 4-méthyl-benzothiazole, numéro CAS 
 3-méthyl-1,2-benzisothiazole, numéro CAS 
 Indole
 1H-indole-2-thiol, numéro CAS 
 1H-indole-3-thiol, numéro CAS 
 2-indolinethione, numéro CAS 
 1,4-benzothiazine, numéro CAS 
 2-(méthylmercapto)benzonitrile, numéro CAS 
 2-(2-pyrrolyl)-thiophène, numéro CAS